Lamar, keresztnév
Települések
 Amerikai Egyesült Államok
Lamar (Arkansas)
Lamar (Colorado)
Lamar (Dél-Karolina)
Lamar (Indiana)
Lamar (Mississippi)
Lamar (Missouri)
Lamar (Nebraska)
Lamar (Nyugat-Virginia)
Lamar (Oklahoma)
Lamar (Pennsylvania)
Lamar (Tennessee)
Lamar (Texas)
Lamar (Virginia)
Lamar (Wisconsin)
Lamar megye (egyértelműsítő lap)
Lamar River, Wyoming
Lamar Township (Barton megye, Missouri)
Lamar Township (Clinton megye, Pennsylvania)
De Lamar (Idaho), szellemváros
Iskolák
Lamar University
Lamar Institute of Technology
Lamar State College–Port Arthur
Lamar State College–Orange
Lamar High School (egyértelműsítő lap)
Lamar School (Meridian, Mississippi)
Lamar Middle School (Irving, Texas)
Más
Hedy Lamarr, filmsztár, feltaláló
Lamar Towers
Lamar Building
Lamar Advertising Company